LÉcole catholique d'arts et métiers de Rennes - Louis-de-Broglie ou ECAM Rennes est l'une des  françaises accréditées au  à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Créée en 1991 sous le nom d'école Louis-de-Broglie, elle est installée sur le campus de Ker Lann, près de Rennes depuis 1992. Elle est  membre de la FESIC et de la Conférence des grandes écoles. Elle offre une formation pluridisciplinaire en matériaux, robotique, génie industriel, informatique, réseaux et télécommunications, génie électrique et automatismes, et en génie mécanique et énergétique.

L'ECAM Rennes, association loi de 1901, obtient en 2016 la qualification EESPIG (Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général) qui reconnait sa mission d’intérêt général et son but non lucratif.

Les ingénieurs diplômés de l’ECAM Rennes exercent dans des secteurs d’activité variés : automobile, aéronautique, BTP, informatique, énergie…, en France et à l’étranger.

Présentation

Historique 
En 1990, quatre ingénieurs s'associent bénévolement pour créer cette école :
 Jean Robieux a émis l’idée initiale de la création de l'école en 1988. Polytechnicien et docteur ès sciences, il est l’un des spécialistes français du laser et de l'optronique. Il  est président du conseil d'administration et président du scientifique, puis président d'honneur de l'école. Il suit plus particulièrement le développement du département Matériaux.
 Michel H. Carpentier est un spécialiste des radars. Ancien directeur technique général du groupe Thomson et directeur scientifique de Thomson-CSF jusqu’en février 1991, il préside le conseil de perfectionnement de l'école et les jurys de diplôme jusqu’en 1996. Il organise le département Électronique de l'école.
 Yves Fouche est PDG de Sogitec. Il est vice-président du conseil d’administration de l'école et particulièrement chargé du développement du département Informatique.
 Philippe Grundeler est jusqu’en 1990 directeur des Méthodes et Moyens Industriels de Citroën. Il suit l’orientation du département Productique.

Le nom de Louis de Broglie est choisi pour témoigner d’une exigence scientifique de haut niveau. La devise : « La science au service de l’Homme » exprime l'ambition d’associer une solide formation humaine à l’acquisition des compétences techniques.

L'école est créée dans le cadre de l’enseignement catholique de Bretagne, en partenariat avec le conseil général d’Ille-et-Vilaine, le conseil régional de Bretagne et un premier noyau d’industriels constitué par Citroën, Dassault, Heuliez, Legris Industries, Ouest-France, Sagem, Sogitec et Thomson. Aujourd’hui ce premier noyau s’étend à plus de 200 établissements industriels qui participent à la formation de chaque élève-ingénieur : parrainage, stages, projets...

Après son entrée dans le groupe ECAM en 2004, l'école change de nom en septembre 2009, pour s'appeler ECAM Rennes - Louis de Broglie.

Statuts 

Juridiquement, c’est une association loi de 1901 regroupant :
 le club Louis de Broglie, composé des 4 ingénieurs fondateurs ou de leurs successeurs cooptés,
 des membres de l’enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine,
 des représentants du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et du conseil régional de Bretagne.

Associations présentes au sein de l'école 

 Bureau des élèves
 Bar - Cafétéria : La Vème Option
 Bureau des Sports
 Bureau des Arts
 Equipe défi voile
 Ecam Auto
 4L Ecam
 Le Gala
 Le Printemps de l'ECAM
 Prisme : Junior Entreprise
 ACE Communication
 ECAM Aerospace
 ASAP : Association des Apprentis
 Les Fines Bulles : brasserie des ecamiens
 P2M : Pour un monde meilleur - Association Humanitaire
 Aumonerie de Ker Lann

Formations

Formation initiale 

Deux diplômes reconnus par la CTI :
 diplôme d’ingénieur généraliste sous statut d'étudiant ;
 diplôme d’ingénieur en génie industriel sous statut d'apprenti, en partenariat avec l'ITII Bretagne.

D'après la Commission des titres d'ingénieur, .

Admissions :
 cursus en 3 ans : Bac+2 pour intégrer le cycle Ingénieur : par la voie classique (ingénieur généraliste), par la voie de l’apprentissage (ingénieur en génie industriel)
 cursus en 5 ans : Bac pour intégrer la classe préparatoire intégrée puis le cycle Ingénieur sous statut d'étudiant (ingénieur généraliste)

Formation continue 
 Diplôme d’ingénieur en génie industriel : formation par alternance en 2 ou 3 ans ouverte aux salariés titulaires d’un bac+2 et ayant 3 ans d’expérience professionnelle,
 certification Green Belt Lean Six Sigma : formation courte (10 jours en 6 sessions) ouverte aux salariés souhaitant renforcer ou engager l’entreprise dans une démarche d’amélioration continue.

Liens externes

Notes et références 

École d'ingénieurs en France
Enseignement supérieur à Rennes
Établissement privé d'enseignement supérieur en France
Bruz